Андреас Мюллер () — німецькомовне повне ім'я.

Відомі носії:

 Андреас Мюллер (1811—1890) — німецький художник
 Андреас Мюллер (1962) — німецький футболіст
 Андреас Мюллер (1979) — австрійський велосипедист

Див. також 
 Мюллер
Сторінки зі списками однофамільців-тезок